O conde de Luxemburgo é uma obra feita em lápis de cor, pela pintora Aloïse Corbaz, que hoje está em uma coleção particular.

Bibliografia 
 Grande Enciclopédia Larousse Cultural. São Paulo: Editora Nova Cultural Ltda., páginas 211 e 212. 1998. ISBN 85-13-00755-2

Pinturas em colecções privadas